Дьюс () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Тер-де-Люи и Кото-дю-Вик-Бий. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64199.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 150 км южнее Бордо, в 34 км к северо-востоку от По.

На юго-западе коммуны протекает река , а на северо-востоке — река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 153 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 94 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 87 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 92,6 %, в 1999 году было 75,6 %). Из 87 активных жителей работали 84 человека (51 мужчина и 33 женщины), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 7 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XII век). Исторический памятник с 1997 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи